Stanyschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Станишовка/Stanischowka) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Stanyschiwka (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Zerkwa
 Stanyschiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr